

Astronomia 
 Classe K della classificazione stellare

Navi 
Classe K (cacciatorpediniere) – classe di cacciatorpediniere della Royal Navy varati a partire dal 1938
Classe K (sommergibile Regno Unito) – classe di sommergibili della Royal Navy realizzati a partire dal 1913
Classe K (sommergibile Unione Sovietica) – Voenno-morskoj flot, battelli realizzati a partire dal 1938
Classe K (sommergibile Stati Uniti) – classe di sommergibili della US Navy realizzati a partire dal 1941
Classe K (sommergibile Norvegia) – 3 U-Boot Tipo VII ricevuti dalla Kongelige Norske Sjøforsvaret nel 1948 dalla Germania come riparazioni di guerra